Miejscowości w Stanach Zjednoczonych
 Paradise – miejscowość spisowa w stanie Kalifornia, w hrabstwie Mono
 Paradise – miejscowość w stanie Kalifornia, w hrabstwie Butte
 Paradise – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Russell
 Paradise – miejscowość spisowa w stanie Montana, w hrabstwie Sanders
 Paradise – miejscowość spisowa w stanie Nevada, w hrabstwie Clark
 Paradise – miejscowość spisowa w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 Paradise – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Wise
 Paradise – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Cache

Gminy w Stanach Zjednoczonych
 gmina Paradise (Paradise Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Coles
 gmina Paradise (Paradise Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
 gmina Paradise (Paradise Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Russell
 gmina Paradise (Paradise Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Grand Traverse
 gmina Paradise (Paradise Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Eddy
 gmina Paradise (Paradise Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 gmina Paradise (Paradise Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Monroe
 gmina Paradise (Paradise Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie York

Inne
 Paradise – miasto w Kanadzie, w prowincji Nowa Fundlandia i Labrador
 Paradise – gmina w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Paradise − miasto w Gujanie
 Paradise – polski zespół muzyczny disco polo
 Paradise – gra komputerowa wydana w 2006
 Paradise – minialbum Lany Del Rey
 Paradise – singiel brytyjskiej grupy Coldplay
 Paradise – singel George’a Ezry
 Paradise – singel fińskiej grupy The Rasmus
 Paradise – singel Mýi
 Paradise (What About Us?) – singel holenderskiej grupy Within Temptation
 Paradise – singel duetu Ofenbach i Benjamina Ingrosso
 Paradise – singel włoskiej grupy Meduza i Dermota Kennedy’ego
 Paradise – singel Alana Walkera, K-391 i Boya in Space
 Paradise – album saksofonisty Kenny’ego G, wydany w 2002 roku
 Paradise – album studyjny niemieckiego zespołu industrialnego KMFDM
 Paradise – amerykański film z 1982 w reż. Stuarta Gillarda
 Paradise – amerykański film dramatyczny z 2004 w reż. Franka Piersona
 Paradise – amerykański serial dramatyczny z lat 1988–1990